James Pederson est un nom pouvant désigner:

 (1907-1978), joueur américain de football américain
 (né en 1942), homme d'affaires et politique américain

Voir aussi

Pederson, James